Weißbriach ist der Name:

 eines österreichischen Adelsgeschlechts, siehe Weißbriach (Adelsgeschlecht)
 einer österreichischen Ortschaft und Katastralgemeinde in Kärnten, siehe Weißbriach (Gemeinde Gitschtal)

Weißbriach ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich von Weißbriach († 1501/1503), Kärntner Landeshauptmann von 1489 bis 1501 

Siehe auch:
 Weißpriach (Begriffsklärung)